

Lokalizacje

Francja 
 Saint-Denis – miasto w regionie Burgundia
 Saint-Denis – miasto w regionie Île-de-France, w aglomeracji paryskiej
 Saint-Denis – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Aude
 Saint-Denis – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Gard
 Saint-Denis – główne miasto wyspy Reunion

Seszele 
 Saint-Denis – miejscowość na Denis Island na Seszelach

Włochy 
 Saint-Denis – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d’Aosta

Inne 
 Saint-Denis – bazylika
 Saint-Denis – kanał 
 Święty Dionizy

Zobacz też 
 Châtel-Saint-Denis